Spaniens Grand Prix 2022 (officielt navn: Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 22. maj 2022 på Circuit de Barcelona-Catalunya i Montmeló, Spanien. Det var det sjette løb i Formel 1-sæsonen 2022, og 62. gang at Spaniens Grand Prix blev arrangeret.

Kvalifikation 

Noter

  - Fernando Alonso måtte starte bagerst, efter at han skulle have erstattet motoren i sin ræser.

Resultat 

Noter:

 - Inkluderer point for hurtigste omgang.

 - Alexander Albon blev givet en tidsstraf på 5 sekunder for at køre af banen. Hans slutposition forblev uændret af straffen.

Stilling i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2022
2022